Martin Procházka, češki hokejist, * 3. marec 1972, Slaný, Češkoslovaška.

Procházka je kariero začel pri klubu HC Kladno v češkoslovaški ligi. Večji del kariere je igral v češkoslovaški oziroma češki ligi za klube HC Kladno, Dukla Jihlava, HC Vsetín in HC Vítkovice. Skupno je v prvi češkoslovaški in češki ligi odigral 703 prvenstvene tekme rednega dela, na katerih je dosegel 300 golov in 262 podaj, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel 37 golov in 25 podaj. V sezoni 1998/99 je osvojil naslov češkega državnega prvaka s klubom HC Vsetín, sam je bil izbran za najkoristnejšega hokejista končnice, v sezoni 1994/95 pa je bil izbran za najboljšega hokejista češke lige. Leta 1991 je bil kot skupno 135. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, za katerega je odigral v sezoni 1997/98 27 tekem, v ligi NHL je odigral še tri tekme za Atlanta Thrashers v sezoni 1999/00. Igral je tudi za AIK IF v švedski ligi, Avangard OmskHimik Voskresensk v ruski ligi, ob koncu kariere pa tudi za EV Regensburg v nemški 3. ligi.

Za češko reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil naslov olimpijskega prvaka, ter osmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik štirih zlatih in dveh bronastih medalj. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 68 tekem ter dosegel po 28 golov in podaj.

Sprejet je bil v Češki hokejski hram slavnih v obdobju 1993-2009.

Pregled kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 49
| 18
| 12
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 50
| 19
| 10
| 29
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 36
| 14
| 9
| 23
|
|
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 46
| 26
| 12
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 43
| 24
| 16
| 40
|
| 0
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
| 52
| 33
| 37
| 70
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 95/96
|
| 37
| 15
| 27
| 42
|
|
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 16
| 23
| 39
|
| 38
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 7
| 7
| 14
| +10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
|
| 29
| 2
| 4
| 6
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 37
| 20
| 28
| 48
|
| 12
|
| 12
| 10
| 9
| 19
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 31
| 10
| 10
| 20
| +1
| 18
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| -3
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 00/01
|
| 32
| 15
| 16
| 31
| +11
| 12
|
| 10
| 4
| 2
| 6
| +1
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 01/02
|
| 20
| 6
| 11
| 17
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 31
| 8
| 6
| 14
| +2
| 6
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| -2
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 4
| 3
| 7
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 35
| 9
| 9
| 18
| +19
| 12
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| Khimik Voskresensk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 03/04
|
| 23
| 5
| 6
| 11
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 04/05
|
| 45
| 22
| 16
| 38
| +16
| 10
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +2
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 05/06
|
| 40
| 9
| 15
| 24
| -6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 06/07
|
| 49
| 35
| 16
| 51
| +7
| 40
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 07/08
|
| 52
| 21
| 8
| 29
| -1
| 26
|
| 7
| 6
| 3
| 9
| +3
| 6
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 08/09
|
| 42
| 13
| 15
| 28
| -1
| 12
|
| 10
| 4
| 2
| 6
| -1
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 09/10
|
| 30
| 3
| 3
| 6
| -2
| 48
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| EV Regensburg
| Nemška 3. liga
| 11/12
|
| 38
| 18
| 21
| 39
| 
| 20
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1002
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" | 365
| bgcolor="#7FFF00" | 763
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti AIK
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti EV Regensburg
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih